Gessler bezeichnet:

 Gessler (Unternehmen), österreichischer Likörhersteller
 Hermann Gessler, legendärer Reichsvogt in Schwyz und Uri
 Gessler (Argentinien) es una localidad argentina ubicada en el departamento San Jerónimo de la provincia de Santa Fe. 

Gessler oder Geßler ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Gessler (1862–1916), Schweizer Philosoph, Germanist und Hochschullehrer
 August Geßler (1811–nach 1882), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Cesare Gessler (* 1949), Schweizer Agronom
 Elias Geßler (1539–1616/19) deutscher Büchsenmeister
 Erika Gessler (1929–2019), Oberhaupt der neureligiösen Bewegung Fiat Lux; siehe Uriella

 Friedrich Geßler (1844–1891), deutscher Bankier, Schriftsteller und badischer Landtagsabgeordneter
 Friedrich Leopold von Geßler (1688–1762), preußischer Generalfeldmarschall
 George Gessler (1924–2012), Schweizer Künstler
 Heinz Gessler, deutscher Skeletonsportler
 Karl Gessler (1806–1873), württembergischer Schultheiß und Landtagsabgeordneter
 Magda Gessler (* 1953), polnische Köchin
 Otto Geßler (1875–1955), deutscher Politiker und Reichswehrminister (DDP)
 Philipp Gessler (* 1967), deutscher Journalist und Autor
 Tatjana Geßler (* 1973), deutsche Fernsehmoderatorin
 Theodor von Gessler (1824–1886), deutscher Jurist und Politiker
 Theodor Gessler (1864–1901), deutscher Neurologe, Psychiater und Anstaltsleiter
 Wilhelm von Gessler (1850–1925), württembergischer Verwaltungsbeamter und Finanzminister

Siehe auch:
 Gesler
 Gässler